Aleš Stanovnik je ime več oseb:

 Aleš Stanovnik (1901 - 1942), pravnik, krščanskosocialistični politik (OF)
 Aleš Stanovnik (1946 -), fizik